Laska steht für:

 Laska (Spiel), ein Brettspiel für zwei Personen
 Laska (Weinrebe), eine alte steirische rote Weinrebe
 Laska (Wolin) (deutsch Laatzig), ein Dorf in Polen
 Laska Comix, Künstlername der Münchner Comiczeichner Elke Reinhart und Gerhard Schlegel
 2 Firmen mit gemeinsamer Wurzel 1880 in Obernberg am Inn, OÖ
 Marke von Handelshaus Johann Laska u. Söhne, Fleischereibedarf und -maschinen, Linz
 Marke von Maschinenfabrik LASKA, Traun, OÖ (Fleischereimaschinen)

Laska oder Łaska ist der Familienname folgender Personen:
 Beata Łaska († 1576), polnische Adelige
 Bernd A. Laska (* 1943), deutscher Autor und Übersetzer
 Grete Laska (* 1951), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Joseph Laska (1886–1964), österreichischer Komponist und Dirigent, der von 1923 bis 1935 in Japan wirkte
 Julie Laska (um 1860–nach 1903), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Julius Laska (1850–1933), österreichischer Theaterschauspieler, -direktor und -regisseur
 Nico Laska (* 1996), deutscher Sänger und Songwriter
 Ray Laska (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Lasca
 Łaski
 Laski